Die Communauté de communes du Sor et de l’Agout ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Tarn in der Region Okzitanien. Sie wurde am 29. Dezember 1999 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saïx.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sor et lAgout
Gegründet 1999